Chic:

Музыка
 Chic — американская R&B-группа.
 Chic — альбом группы Chic, выпущенный в 1977 году.
 C’est Chic — альбом группы Chic, выпущенный в 1978 году.
 Cocktail Chic — французский музыкальный проект.

Разное
 Chic () — имя или псевдоним, часто используемый людьми по имени Charles ().
  — автомобиль, производившийся в 1920-х годах в Австралии.
  — эротический журнал, издававшийся Ларри Флинтом с 1976 года.
  (Checker for Interface Compatibility) — средство проверки совместимости интерфейсов.

См. также 

 «Chica Bomb» — сингл Дана Балана.